Tramandaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tramandaí (ort), Rio Grande do Sul, 
 Tramandaí (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar